Исландский алфавит состоит из 32 букв:

Он используется в исландском языке.

История 

Современный исландский алфавит был создан на основе стандарта, который сложился в XIX веке. Главную роль в создании играл датский лингвист Расмус Кристиан Раск.

В конце XX века алфавит снова был изменён. Буква é заменила je. В 1974 году буква z была упразднена.

Раскладка клавиатуры

См. также 
 Исландско-русская практическая транскрипция

Ссылки 
 «Íslenska, í senn forn og ný». 

Алфавиты на основе латинского
Исландский язык